Евгений Демидов:
* Демидов, Евгений Михайлович (1864—после 1931) — русский военачальник, генерал-майор, георгиевский кавалер.
 Демидов, Евгений (род. 2000) — эстонский футболист.